Сити може да се отнася за:

 голям град ()
 Сити – квартал на Лондон;
 Сити – българска телевизия и радиостанция;
 сити – измислена раса от света на Междузвездни войни.